The Devils – opera teatrale di John Whiting del 1960
 I diavoli (The Devils) – film del 1971 diretto da Ken Russell
 The Devils – gruppo musicale britannico